Radio Futura puede referirse a:

Radio Futura, grupo musical de rock español;
Radio Futura FM, emisora de radio de la ciudad de Montevideo, Uruguay.
Radio Futura FM, emisora de radio de la ciudad de Talca, Chile.
Radio Futura FM emisora de radio de la ciudad de La Plata, Argentina.